Kukulje est un toponyme qui peut désigner :
 Kukulje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kukulje, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.